Maryland kan syfta på:

 Provinsen Maryland – en tidigare engelsk, senare brittisk, besittning i Nordamerika åren 1632-1776
 Republiken Maryland – en tidigare liberiansk nation i Liberia 1854–1857
 Maryland (cigarett) – ett varumärke på cigaretter från tobaksbolaget Rebel Tobacco
 University System of Maryland
 University of Maryland, College Park – campus
 Maryland Terrapins – det atletiska programmet vid University of Maryland, College Park
 University of Maryland University College – campus beläget i Adelphi, Maryland, för vuxna och distansutbildning
 University of Maryland, Baltimore County – specialiserar på vetenskap och teknik
 University of Maryland, Baltimore – även känt som "Maryland Medical School" och "Maryland Law School"
 University of Maryland Eastern Shore – beläget i Princess Anne, Maryland
 Martin Maryland – en amerikansk tillverkare av lätta bombplan

Geografi

Liberia 

 Maryland County, region,

Storbritannien

 Maryland, London – ett område i Newham, London, England

USA 

 Maryland, delstat, 

Robotskapade Liberiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar